Die Badminton-Afrikameisterschaft 2022 fand vom 18. bis zum 20. Februar 2022 in Kampala statt.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste
 Adham Hatem Elgamal (Halbfinale)
 Anuoluwapo Juwon Opeyori (Champion)
 Ahmed Salah (Viertelfinale)
 Youcef Sabri Medel (Viertelfinale)
 Ruan Snyman (2. Runde)
 Brian Kasirye (Finale)
 Aatish Lubah (2. Runde)
 Mohamed Abderrahime Belarbi (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Doha Hany (Finale)
 Nour Ahmed Youssri (Champion)
 Jana Ashraf (zurückgezogen)
 Halla  Bouksani (3. Runde)
 Deidre Laurens Jordaan (Viertelfinale)
 Linda Mazri (2. Runde)
 Yasmina Chibah (Viertelfinale)
 Diane Olivier (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Koceila Mammeri / Youcef Sabri Medel (Champion)
 Adham Hatem Elgamal / Ahmed Salah (Finale)
 Mohamed Abderrahime Belarbi / Adel Hamek (Halbfinale)
 Abdelrahman Abdelhakim / Mohamed Mostafa Kamel (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Fadilah Shamika Mohamed Rafi / Tracy Naluwooza (1. Runde)
 Mounib Celia / Tanina Violette Mammeri (Viertelfinale)
 Madeleine Carene Leticia Akoumba Ze / Maeva Princia Gertrude Anamba (1. Runde)
 Nour Ahmed Youssri / Doha Hany (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Adham Hatem Elgamal / Doha Hany (Viertelfinale)
 Jarred Elliott / Amy Ackerman (Finale)
 Tejraj Pultoo / Kobita Dookhee (Viertelfinale)
 Robert White / Deidre Laurens Jordaan (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Turnierseite

2022
Afrikameisterschaft 2022
Afrikameisterschaft 2022